Il console onorario (The Honorary Consul) – romanzo di Graham Greene del 1973
Il console onorario (The Honorary Consul) – film del 1983 diretto da John Mackenzie